Mont-Saint-Aignan és un municipi francès, situat al departament del Sena Marítim i a la regió de Normandia. L'any 2011 tenia 19.333 habitants.

Demografia

Població

Personatges il·lustres 
 Lucien Tesnière, lingüista
 Hervé Bazin, escriptor
 Jacques Anquetil, ciclista
 Jérôme Pineau, ciclista
 Mohamed Sissoko, futbolista
 Ugo Legrand, judoka
 Tony Parker, jugador de bàsquet, va jugar una temporada a l'equip local

Referències